Чемпионат Европы по кроссу 2007 года прошёл 9 декабря в Торо (Испания). Были разыграны 12 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов, 4 — среди молодёжи (спортсменов до 23 лет) и 4 — у юниоров.

На старт вышли 423 атлета из 29 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 10,7 км 
Сергей Лебедь с Украины завоевал седьмое золото чемпионатов Европы по кроссу в личном первенстве.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,2 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,2 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6,7 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,7 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,2 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Испании
Спортивные соревнования в Кастилии и Леоне
События 9 декабря
кросс
Чемпионаты Европы в Испании